Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2013 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 13 по 19 марта 2011 года в Мехико (Мексика) и с 11 по 17 апреля 2011 года в Тайбее (Тайвань). Победители групп получили право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2012 года. До начала турнира сборная Монголии снялась с соревнования в группе A.

Участвующие команды 

В чемпионате примут участие 9 национальных команд — четыре из Европы, две из Азии, по одной из Океании, Африки и Северной Америки. Сборные Австралии и Исландии пришли из второго дивизиона, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона.

Группа A

Предварительный этап 

Время местное (UTC+8).

Плей-офф

Полуфинал 

Время местное (UTC+8).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC+8).

Финал 

Время местное (UTC+8).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Никола Николов
 Защитник:  Маркус Вонг
 Нападающий:  Лу Лифень

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Мэтт Стрингер
  Иван Ходулов
  Куэй Фу-Цзянь
  Гёкальп Солак

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC-6).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Джек Небе
 Защитник:  Инголфур Элиассон
 Нападающий:  Диего Линарес

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Райан Ларкин
  Йоханн Лейфссон
  Даниэль Голодницкий
  Уэсли Кротц
  Диего Линарес

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой на Тайване
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Мексике
Ю*3
Третий
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира на Тайване
Хоккей